Zeichnungen des Patienten O.T. – drugi album niemieckiej awangardowo-eksperymentalnej grupy Einstürzende Neubauten, wydany w 1983 roku.

Lista utworów

Utwory dodatkowe 
 DNS Wasserturm - 6:27
 Wardrobe - 2:40
 Blutvergiftung - 1:50
 Der Herrscher und der Sieger - 2:34
 Affenroulette - 2:53

Skład 
 Blixa Bargeld
 N.U. Unruh
 Alexander Hacke
 Marc Chung
 F.M. Einheit

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1983
Albumy Einstürzende Neubauten
Albumy Some Bizzare Records